Amanda Knox, jedna z oskarżonych o morderstwo Meredith Kercher
 Amanda Knox, amerykański film dokumentalny